Europamesterskabet i curling 2007 for herre- og kvindehold var det 33. EM i curling gennem tiden. Mesterskabet blev arrangeret af European Curling Federation, og det blev afviklet i BLZ Arena i Füssen, Tyskland i perioden 1. – 8. december 2007. 

Mesterskabet havde deltagelse af 31 herre- og 23 kvindehold. For begge køn gjaldt, at mesterskabet var opdelt i to niveauer. I A-gruppen spillede de ti bedste hold om det egentlige europamesterskab, mens de resterende hold spillede B-EM. De to dårligst placerede hold ved A-EM rykkede ned i B-gruppen til næste EM, mens de to bedste hold fra B-EM rykkede op i A-gruppen.

Mændenes titel blev for 11. gang vundet af Skotland, der i finalen vandt 5-3 over Norge, som ellers indtil var ubesejret i turneringen. Bronzemedaljerne gik til Danmark, der blev repræsenteret af et hold fra Hvidovre Curling Club med Johnny Frederiksen som kaptajn. Det var Danmarks fjerde EM-bronze og den første EM-medalje siden 2003.

Sejren i kvindernes turnering gik til Sverige. Det var svenskernes 17. EM-titel i alt og den syvende titel på otte år. I finalen blev Skotland besejret klart med 9-4. Danmark blev repræsenteret af et hold under ledelse af Lene Nielsen, som vandt grundspillet. Men efter to nederlag i slutspillet måtte holdet dog nøjes med bronzemedaljer. Det var Danmarks sjette EM-bronze gennem tiden, og danske kvindehold havde dermed vundet medaljer ved fem af de seneste syv europamesterskaber.

Både herre- og kvindeholdene spillede desuden om otte europæiske pladser ved VM 2008. De syv bedste hold i A-gruppen kvalificerede sig til VM, mens den sidste plads tilfaldt vinderen af en dyst i bedst af tre kampe mellem A-EM's nr. 8 og vinderen af B-EM.

Mænd

Samlet rangering

A-EM 

I A-gruppen spillede de ti bedste hold. Først spillede holdene alle-mod-alle (round robin-kampe), hvilket gav ni kampe til hvert hold. De fire bedste hold efter round robin-kampene gik videre til slutspillet om medaljer, der blev afgjort som et Page playoff. 

De syv bedste hold kvalificerede sig direkte til VM i USA i 2008, mens holdet der sluttede som nr. 8 måtte spille kvalifikationskampe (bedst af tre) om den sidste europæiske VM-plads mod vinderen af B-EM.

|
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|Playoff 3/4
|-
| width="45px"|7.12.
| width="195px" align="left"|Skotland - Schweiz
| width="45px"|9-4
|-
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|Playoff 1/2
|-
| 7.12. || align="left"|Danmark - Norge
| 4-7
|-
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|Semifinale
|-
| 7.12.
| align="left"|Danmark - Skotland
| 3-8
|-
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|Finale
|-
| 8.12. || align="left"|Skotland - Norge
| 5-3
|}
|- valign="top"
|
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|Tiebreaker om 4.pladsen
|-
| width="45px"|6.12.
| width="195px" align="left"|Sverige - Tyskland
| width="45px"|4-9
|-
| 6.12.
| align="left"|Skotland - Tyskland
| 7-5
|}
|
|}

B-EM 

21 hold spillede B-EM om to oprykningspladser til A-gruppen. Vinderen af B-gruppen skulle endvidere spille mod nr. 8 fra A-gruppen om Europas ottende plads ved VM 2008. Oprindeligt var 23 hold tilmeldt, men Ukraine og Kasakhstan meldte afbud.

De 21 hold var inddelt i tre grupper, der spillede alle-mod-alle. De tre gruppevindere gik videre til semifinalerne, mens de tre toere spillede om den sidste semifinaleplads.

|
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="2"|Gruppe 2
! width="65px"|Sejre
! width="65px"|Nederlag
|- bgcolor="ccffcc"
| 1.
| align="left"| Letland
| 6 || 0
|- bgcolor="eeeecc"
| width="40px"|2.
| align="left"| England
| 5 || 1
|-
| 3.
| width="110px" align="left"| Wales
| 4 || 2
|-
| 4.
| align="left"| Litauen
| 3 || 3
|-
| 5.
| align="left"| Bulgarien
| 2 || 4
|-
| 6.
| align="left"| Hviderusland
| 1 || 5
|-
| 7.
| align="left"| Serbien
| 0 || 6
|}
|- valign="top"
|
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="2"|Gruppe 3
! width="65px"|Sejre
! width="65px"|Nederlag
|- bgcolor="ccffcc"
| width="40px"|1.
| width="110px" align="left"| Rusland
| 5 || 1
|- bgcolor="eeeecc"
| 2.
| align="left"| Ungarn
| 4 || 2
|-
| 3.
| align="left"| Slovakiet
| 3 || 3
|-
| 4.
| align="left"| Kroatien
| 3 || 3
|-
| 5.
| align="left"| Polen
| 2 || 4
|-
| 6.
| align="left"| Estland
| 2 || 4
|-
| 7.
| align="left"| Andorra
| 2 || 4
|}
|
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|Kvalifikation til B-semifinaler
|-
| width="45px"|6.12.
| width="195px" align="left"|Ungarn - England
| width="45px"|5-8
|-
| 6.12.
| align="left"|England - Spanien
| 3-8
|-
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|B-Semifinaler
|-
| 7.12.
| align="left"|Rusland - Spanien
| 6-7
|-
| 7.12. || align="left"|Irland - Letland
| 9-7
|-
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|B-Bronzekamp
|-
| 7.12.
| align="left"|Letland - Rusland
| 5-4
|-
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|B-Finale
|-
| 7.12. || align="left"|Spanien - Irland
| 4-9
|}
|}

VM-kvalifikation 
De syv bedste hold i A-gruppen – Norge, Danmark, Schweiz, Skotland, Tyskland, Sverige og Frankrig – kvalificerede sig direkte til VM i USA 2008. Den sidste europæiske plads gik til vinderen af en dyst i bedst af tre kampe mellem A-gruppens nr. 8, Tjekkiet, og vinderen af B-gruppen, Irland.

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|VM-kvalifikation
|-
| width="45px"|7.12.
| width="195px" align="left"|Irland - Tjekkiet
| width="45px"|7-9
|-
| 8.12.
| align="left"|Irland - Tjekkiet
| 2-9
|}

Tjekkiet kvalificerede sig dermed til VM med 2-0 i sejre.

Kvinder

Samlet rangering

A-EM 

I A-gruppen spillede de ti bedste hold. Først spillede holdene alle-mod-alle (round robin-kampe), hvilket gav ni kampe til hvert hold. De fire bedste hold efter round robin-kampene gik videre til slutspillet om medaljer, der blev afgjort som et Page playoff. 

De syv bedste hold kvalificerede sig direkte til VM i Canada i 2008, mens holdet der sluttede som nr. 8 måtte spille kvalifikationskampe (bedst af tre) om den sidste europæiske VM-plads mod vinderen af B-EM.

|
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|Playoff 3/4
|-
| width="45px"|7.12.
| width="195px" align="left"|Schweiz - Skotland
| width="45px"|6-9
|-
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|Playoff 1/2
|-
| 7.12.
| align="left"|Danmark - Sverige
| 4-8
|-
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|Semifinale
|-
| 7.12.
| align="left"|Danmark - Skotland
| 5-7
|-
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|Finale
|-
| 8.12.
| align="left"|Sverige - Skotland
| 9-4
|}
|- valign="top"
|
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|Tiebreaker om 8.pladsen
|-
| width="45px"|6.12.
| width="195px" align="left"|Østrig - Tjekkiet
| width="45px"|4-5
|}
|
|}

B-EM 

Tretten hold spillede B-EM om to oprykningspladser til A-gruppen. Vinderen af B-gruppen skulle endvidere spille mod nr. 8 fra A-gruppen om Europas ottende plads ved VM 2008.

De 13 hold var inddelt i to grupper, der spillede alle-mod-alle. De to bedste hold fra hver gruppe gik videre til semifinalerne.

|
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
! colspan="2"|Gruppe 2
! width="65px"|Sejre
! width="65px"|Nederlag
|- bgcolor="ccffcc"
| width="40px"|1.
| width="110px" align="left"| Holland
| 4 || 1
|- bgcolor="ccffcc"
| 2.
| align="left"| England
| 4 || 1
|-
| 3.
| align="left"| Polen
| 2 || 3
|-
| 4.
| align="left"| Kroatien
| 2 || 3
|-
| 5.
| align="left"| Letland
| 2 || 3
|-
| 6.
| align="left"| Slovakiet
| 1 || 4
|}
|- valign="top"
|
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|Tiebreaker om 2.pladsen i gruppe 1
|-
| width="45px"|6.12.
| width="195px" align="left"|Frankrig - Estland
| width="45px"|7-5
|-
| 6.12.
| align="left"|Ungarn - Frankrig
| 5-6
|}
|
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|B-Semifinaler
|-
| width="45px"|7.12.
| width="195px" align="left"|Norge - England
| width="45px"|4-5
|-
| 7.12.
| align="left"|Frankrig - Holland
| 4-9
|-
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|B-Bronzekamp
|-
| 7.12. || align="left"|Frankrig - Norge
| 2-0
|-
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|B-Finale
|-
| 7.12.
| align="left"|England - Holland
| 8-6
|}
|}

Det norske hold indgav allerede inden EM en protest over slutspilsprogrammet i B-gruppen, som de mente stred mod ECF's regler for afvikling af EM, ifølge hvilke også slutspillet i B-gruppen skal afvikles som et Page playoff. I stedet blev slutspillet afviklet som almindelige semifinaler, efterfulgt af bronzekamp og finaler, hvilket frarøvede de to gruppevindere fordelen af at have to chancer for at spille sig i B-finalen og dermed rykke op i A-gruppen.

VM-kvalifikation 
De syv bedste hold i A-gruppen – Danmark, Sverige, Schweiz, Skotland, Rusland, Italien og Tyskland – kvalificerede sig direkte til VM i Canada 2008. Den sidste europæiske plads gik til vinderen af en dyst i bedst af tre kampe mellem A-gruppens nr. 8, Tjekkiet, og vinderen af B-gruppen, England.

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
| colspan="3" bgcolor="#EEEEEE" align="left"|VM-kvalifikation
|-
| width="45px"|7.12.
| width="195px" align="left"|Tjekkiet - England
| width="45px"|9-7
|-
| 8.12.
| align="left"|England - Tjekkiet
| 6-11
|}

Tjekkiet kvalificerede sig dermed til VM med 2-0 i sejre.

Kilder / eksterne henvisninger 
 World Curling Federation  (officiel hjemmeside)
 WCF Results & Statistics – Le Gruyère AOC European Curling Championships 2007 – Men
 WCF Results & Statistics – Le Gruyère AOC European Curling Championships 2007 – Women
 European Curling Federation  (officiel hjemmeside)
 EM i curling 2007  (officiel hjemmeside)

2007
Sport i 2007
Curling i Tyskland
Sport i Füssen